CLS o Comitè de Llibertat Sindical, organisme en el si de l'Organització Internacional del Treball que vetlla per la llibertat sindical vegeu Organització Internacional del Treball#Comitè de Llibertat Sindical
 Mercedes-Benz Classe CLS (de l'acrònim en alemany Coupe, Lang, Sport), classe d'automòbils fabricats per Mercedes-Benz 
 Cardiolipina sintasa, enzim mitocondrial que catalitza la síntesi de la cardiolipina
 Llenguatge Comú d'Especificació (del seu nom en anglès Common Language Specification), especificació oberta per al paquet Microsoft .NET